Фёдоровка — деревня в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Баландинского сельского поселения.

География 
Деревня находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на правом берегу реки Миасс, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к западу от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 162 метра над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 53,8 %, женщины — соответственно 46,2 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 93 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из девяти улиц и одного переулка.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)